Бийе:

 Бийе — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор.
 Бийе, Луи-Мари (1938—2002) — французский кардинал.
 Бийе, Марион (род. 1990) — французская лыжница.